Der Conrad Schlumberger Award ist ein Wissenschaftspreis der European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). Er ist nach Conrad Schlumberger benannt und wird seit 1955 jährlich an einen anwendenden Geophysiker vergeben.

Bis 1976 hielten die geehrten Personen einen Festvortrag, der später veröffentlicht wurde.

Er ist nicht mit dem Schlumberger Award der Mineralogical Society of Great Britain and Ireland zu verwechseln.

Preisträger

Weblinks 
 Eage Awards und Award Winners

Einzelnachweise 

Geophysikpreis
Wissenschaftspreis (Europa)
Erstverleihung 1955